Vardim kan syfta på:

Bulgarien 

 Vardim (ö), Veliko Tarnovo, 
 Vardim (distrikt), Veliko Tarnovo, Obsjtina Svisjtov,